Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 30 ou 030 dans le monde.

Amérique

Brésil 
 BR-030 dans l’état de Rio Grande do Sul
 RS-030

Canada 
 Route 30 en Nouvelle-Écosse
 Route 30 en Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 U.S. Route 30
 Interstate 30

Mexique 
 Route fédérale 30

Europe 
 Route européenne 30

Allemagne 
 Route fédérale 30 en Allemagne

France 
  dans certains départements
 Route territoriale 30 en Corse

Islande 
 Route 30 en Islande

Serbie 
 Route magistrale 30

Suisse 
 Route principale 30 en Suisse

Voir aussi 
  dans certains pays